Trapanese – abitante di Trapani
Unione Sportiva Trapanese – società sportiva
Pesto alla trapanese – condimento tradizionale
Luglio Musicale Trapanese – ente lirico
Cuscus alla trapanese – piatto unico 
Corallo trapanese – lavorazione tradizionale del corallo
Scala alla trapanese – tipo di scala
Rita Trapanese – Campionessa italiana di pattinaggio